Beregovye kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Kupola Beregovye, 
 Beregovye (kulle), 

Robotskapade Antarktisförgreningar